Schabram ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Schabram (1928–2021), deutscher Anglist
 Wilhelm Schabram (1916–1942), deutscher Fußballspieler